Game Boy Color – przenośna konsola do gier
 Green Building Council – stowarzyszenie zrównoważonego budownictwa